Károlyi Tibor (1843–1904) politikus, országgyűlési képviselő, a főrendiház elnöke
 Károlyi Tibor (1931) vízilabdázó, edző
 Károlyi Tibor (1961) sakkozó